FIS es un acrónimo que puede referirse a:

 Federación Internacional de Esquí, principal organización internacional del esquí (por su abreviatura oficial, en francés: Fédération Internationale de Ski).
 Festival Internacional de Santander, festival musical que se celebra en la ciudad de Santander (España) y en diversos puntos de Cantabria.
 Festival Internacional de la Sierra, fiesta de interés Turístico de Extremadura (España) que se celebra en Fregenal de la Sierra en agosto.
 Ficha de Información Social, herramienta oficial de Costa Rica para valorar el nivel de pobreza de la población.
 Fish Information and Services, importante proveedor de información para el sector pesquero a través de la web.
 Frente Islámico de Salvación, partido político religioso e ilegal de Argelia.
 Federación Internacional de Sóftbol, principal institución organizadora de sóftbol.

Acrónimos